Vallecillo kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Vallecillo (kommun i Honduras), 
 Vallecillo, Honduras,

Mexiko 

 Vallecillo (kommun i Mexiko), 
Vallecillo, Nuevo León, ort, 
 Vallecillo, Guanajuato, ort, Jerécuaro,

Spanien 

 Vallecillo, Provincia de León, ort och kommun, 
 El Vallecillo, kommun i Provincia de Teruel,